Karl Naumann ist der Name folgender Personen:

* Karl Naumann (Maler) (1872–1955), deutscher Maler
 Karl Naumann (Politiker) (1905–1976), deutscher Politiker (GB/BHE)
 Karl Robert Bruno Naumann zu Königsbrück (1844–1903), deutscher Unternehmer
 Karl-Peter Naumann (* 1950), deutscher Interessenvertreter (Pro Bahn)

Siehe auch:
 Carl Naumann